El nombre de Vicente Martínez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Vicente Martínez (1736-1801). Compositor y maestro de capilla español.
 Vicente Martínez Colomer (1762-1820). Franciscano y escritor español.
 Vicente Martínez Ybor (1818-1896). Empresario español.
 Vicente Martínez Risco y Agüero, más conocido como Vicente Risco (1884-1963). Político galleguista conservador y escritor e intelectual español del siglo XX, miembro de la generación Nós.
 Vicente Martínez Cuitiño (1887-1964). Dramaturgo y escritor argentino.
 Vicente Martínez Duart, más conocido como Vicenç Martínez (1896-1963). Futbolista español.
 Vicente Martínez Catalá, más conocido como Vicent Martínez Catalá (1916-1965). Futbolista español.
 Vicente Martínez Gadea (nacido en 1948). Arquitecto español.
 Vicente Martínez-Pujalte (nacido en 1956). Político y diputado español del Partido Popular.
 Vicente Martínez (nacido en 1958). Pintor español.